Wandea, fr. Vendée – francuski departament, kraina historyczna
 Wandea, fr. Vendée – rzeka

Zobacz też 
 Szkaplerz wandejski – powieść polskiej pisarki Haliny Popławskiej.
 Tour de Vendée – francuski wyścig kolarski
 Vendée Globe – samotne regaty bez zawijania do portu
 Wojny wandejskie, fr. guerres de Vendée – powstanie rojalistyczne z 1793